Andover – miasto w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie Test Valley
Miejscowości w USA:
 Andover – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Andover – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Andover – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Andover – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Andover – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Andover – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Andover – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Andover – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Andover – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Andover – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Andover – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Andover – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Andover – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Andover – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Andover – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Andover – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Gminy w USA:
 Andover (ang. Andover Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Andover (ang. Andover Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Andover (ang. Andover Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Andover (ang. Andover Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Andover (ang. Andover Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Andover (ang. Andover Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Andover (ang. Andover Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Sussex
 Andover (ang. Andover Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Andover (ang. Andover Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Andover (ang. Andover Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
 Andover (ang. Andover Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor